revolver - vrsta vatrenog oružja
Revolver (album) - album sastava The Beatles
Revolver (Madonna) - pjesma Madonne
Revolver (The Haunted) - album sastava The Haunted
Revolver (2005) - film Guya Ritchia
Revolver (magazin) - rock magazin